Kaucký může znamenat:

 Jiří Kaucký (* 1973), český právník, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
 Jiří Kaucký (malíř) (1880–1935), český malíř
 Lukáš Kaucký (* 1982), zastupitel hlavního města Prahy a náměstek ministra zahraničních věcí ČR, člen ČSSD

Podobná příjmení 
 Koucký
 Koutský